

Toponymes

Lac Saint-Père, lac de tête de la rivière Saint-Père dans Senneterre (ville), dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Saint-Père, un affluent de la rivière Wetetnagami coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.



Communes 

 Mesnil-Saint-Père, commune française de l'Aube (département);
 Mont-Saint-Père, commune de l'Aisne (département);
 Saint-Père-Marc-en-Poulet, commune française d'Ille-et-Vilaine;
 Saint-Père-sur-Loire, commune française du Loiret (département);
 Port-Saint-Père, commune française de Loire-Atlantique;
 Saint-Père-en-Retz, commune française de la Loire-Atlantique;
 Le Val-Saint-Père, commune française de la Manche (département);
 Saint-Père, commune française de la Nièvre (département);
 Le Champ-Saint-Père, commune de la Vendée;
 Saint-Père, commune française de l'Yonne (département);
 Fontenay-Saint-Père, commune des Yvelines.

Ouvrages 
 Le fort de Saint-Père, fort Saint-Père ou fort de Châteauneuf, est un fort français situé sur la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet à  au sud de Saint-Malo, en Bretagne.
 L'abbaye Saint-Père-en-Vallée (il faut comprendre « Saint-Pierre » et non « Saint Père »), est une abbaye bénédictine, fondée (ou dotée) au milieu du  par la reine Bathilde, à l'origine hors des murs de Chartres.
 L'abbaye Saint-Père d'Auxerre est un ancien établissement d'Auxerre mentionné en premier lieu en 1086 (monasterium sancti Petri), devenu abbaye vers 1170 sous le nom de Saint-Pierre-en-Vallée. Il en reste l'église Saint-Pierre.

Évènements

Patronyme 

 Claude Saint-Père (1771-1854), architecte français ;
 Edme Rameau de Saint-Père (1820-1899), historien, sociologue et journaliste français.
 Hélène de Saint-Père (1963-2022), actrice française.

Divers 
 Saint-Père est le nom donné au Pape. 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France